Rapperswiler – abitanti di Rapperswil (Canton San Gallo)
Rapperswiler – abitanti di Rapperswil (Canton Berna)